Ород I — царь Парфии, правил приблизительно в 88/87 — 80 годах до н. э. Из династии Аршакидов, возможно, сын Митридата II.

Ород () — греческая передача парфянского имени Wērōd / Urūd. Этимология имени оспаривается.

Пришёл к власти после смерти Митридата II и, видимо, находился в противостоянии с царём западной части парфянских земель (Вавилонии и, возможно других) Готарзом I. После смерти или, возможно, свержения Готарза Ород I захватил также Вавилон. Его именем датируется вавилонская клинописная табличка с отчётом о лунном затмении 11 апреля 80 года до н. э. Как и его предшественник на вавилонском троне Готарз I, Ород в этой табличке упоминается не только под общим для парфянских царей именем Аршак, но также и под своим личным именем: «Aršakā / Aršakam (šarru/šar šarrāni) ša ițțarridu Urudā (šarru)», то есть «Аршак (царь/царь царей), которого зовут Уруд, (царь)».

Правление Орода I относится к так называемым  в истории Парфии, о которых почти нет упоминания в источниках. Ород I известен, в основном, по своим монетам чеканенным в Экбатанах и Рее.

Был смещён в результате очередного переворота неизвестным претендентом на трон. В 76/75 году до н. э. на табличках появляются имена нового царя, названного только тронным именем — Аршак, и его сестры-жены царицы Исбубарзы.

Примечания

Ссылки 
 Оrodes I

Литература 
 
 
 Malcolm A.R. Colledge: The Parthians. Thames and Hudson. London 1967. р. 35
 F. R. Stephenson, L. V. Morrison: Long-Term Fluctuations in the Earth’s Rotation: 700 BC to AD 1990. Philosophical Transactions: Physical Sciences and Engineering. Vol. 351. No. 1695 (Apr. 15, 1995). pp. 165—202.

Арсакиды
Парфянские цари
Правители Азии I века до н. э.